Bettpfanne steht für:
 Bettpfanne bzw. Steckbecken, das besonders in Krankenhäusern bettlägerigen Patienten den Gang zur Toilette abnimmt
 Bettpfanne bzw. Bettwärmer, der vom 16. bis 19. Jahrhundert mit Kohlen gefüllt zum Anwärmen des Bettes benutzt wurde

Siehe auch:
 Pfanne (Begriffsklärung)